Il tiro con l'arco a squadre maschile dei giochi olimpici di Tokyo 2020 si è svolto il 23 ed il 26 luglio 2021 presso il Parco di Yumenoshima.

La vincitrice della gara è stata la compagine sud-coreana composta dagli arceri Kim Woo-jin, Oh Jin-hyek e Kim Je-deok.

Formato della gara
Le squadre si sono classificate dall'1 al 12 in base ai risultati dei tre componenti di ogni squadra nel turno di qualificazione, andando poi a comporre un torneo ad eliminazione diretta. Ogni componente ha 72 frecce per gara (per un totale di 216 a squadra). I vincitori passano al turno successivo, mentre gli sconfitti sono eliminati.

Programma

Record 
Prima di questa competizione, i record erano:

216 frecce
 Mondiale:  Im Dong-hyun, Kim Bub-min, Oh Jin-hyek. Punti 2087. Londra, Regno Unito, 27 luglio 2017
 Olimpico:  Im Dong-hyun, Kim Bub-min, Oh Jin-hyek. Punti 2087. Londra, Regno Unito, 27 luglio 2017

Risultati

Qualificazione

Tabellone

Note

Tiro con l'arco ai Giochi della XXXII Olimpiade